Елизавета Суворова:
 Суворова, Елизавета Ивановна (1839—1923) — русская аристократка, жена флигель-адъютанта князя Аркадия Александровича Суворова-Рымникского (1834—1893).
 Суворова, Елизавета Михайловна (род. 1975) — советская, российская спортсменка по современному пятиборью, Заслуженный мастер спорта России.